JLN est un sigle qui peut signifier :
 Jacqui Lambie Network (en français : Réseau Jacqui Lambie), un parti politique australien.

JLN sont les initiales de :
 Jace Lee Norman (2000-), acteur américain ;
 Jean-Luc Nancy (1940-2021), philosophe français.